Este kan syfta på:

 Huset Este – ett av Italiens äldsta och ryktbaraste furstehus, som under 900-talet förde titeln markgrevar

Geografi

Antarktis 

 Este (udde i Antarktis, lat -60,63, long -45,18), 
 Este (udde i Antarktis, lat -62,47, long -60,28),

Italien 

 Este, kommun, Veneto, Provincia di Padova,

Portugal 

 Este (freguesia i Portugal, Braga, Braga, lat 41,57, long -8,35), 
 Este (freguesia i Portugal, Braga, Braga, lat 41,57, long -8,37),

Tyskland 

 Este (Elbe) – vattendrag, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar